Dubai Tennis Championships – kobiecy turniej tenisowy rangi WTA 1000 zaliczany do cyklu WTA Tour i męski turniej rangi ATP Tour 500 zaliczany do cyklu ATP Tour. Kobiety grają od 2001 roku, a mężczyźni od 1993 roku, na kortach twardych w Dubaju.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna kobiet

Bibliografia